Сен-Никола-ла-Шапель:

 Сен-Никола-ла-Шапель — коммуна во Франции, в департаменте Об
 Сен-Никола-ла-Шапель — коммуна во Франции, в департаменте Савойя